Dolton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Dolton (parish), England, Devon,

USA 

 Dolton, Illinois, ort, Cook County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar